La China kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La China, Sonora, ort, 
 La China, Puebla, ort, Hermenegildo Galeana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar